Sunifred ou Sunifri(e)d est un anthroponyme masculin d'origine gotique composé des éléments sun(i) « soleil » (proto-germanique *sunnǭ, proche de l'allemand sonne et de l'anglais sun), et fred « paix » (proto-germanique *friþuz, proche de l'allemand frieden) ; tombé en désuétude après le , il fut notamment porté par : 

ordre chronologique
 Sunifred (fl. 683-688), évêque de Narbonne ;
 Sunifred, roitelet wisigoth de la fin du  ;
 Sunifred (mort en 848), comte de Barcelone ;
  (mort en 915), comte d'Empúries ;
  (mort en 948), comte d'Urgell ;
 Sunifred II de Cerdagne (mort en 968), comte de Cerdagne ;
 Sunifred (fl. fin du ), astronome catalan.

Homonymie de prénom
Prénom germanique